Příluky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Příluky, Ortsteil von Lešná, Okres Vsetín; siehe Příluky (Lešná)
Příluky, Ortsteil von Zlín, Okres Zlín